Holyoak kan som auktorsförkortning betyda:

 D. T. Holyoak
 David T. Holyoak

Robotskapade auktorsförkortningar